São José, o pai terreno de Jesus.
 San Giuseppe a Capo le Case, uma igreja de Roma
 San Giuseppe Jato, comuna italiana da Sicília
 San Giuseppe Vesuviano, comuna italiana da Campânia
 San Marzano di San Giuseppe, comuna italiana da Púglia
 Rima San Giuseppe, comuna italiana do Piemonte.

Ver também 
 

Desambiguações de topônimos